Wandersplitter steht für
 tief in den Körper eingedrungene Fremdkörper, die im Laufe der Zeit ihre Position innerhalb des Körpers verändern. 
 einen Film von Thomas Harlan
 Bevölkerungssplittergruppen resultierend aus Stämme- oder Völkerwanderung